Manhunter est le titre original du film Le Sixième Sens de Michael Mann (1986) 
 Manhunter est un personnage de comics de DC Comics
 , série télévisée américaine
 Manhunter, téléfilm américain de Walter Grauman diffusé en 1974